Vincenzo, olasz keresztnév
 Vincenzo, magyar címén A maffia ügyvédje, dél-koreai televíziós sorozat